Cuéllar kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cuéllar, Mexiko, San Luis Potosí, Salinas,

Spanien 

 Cuéllar, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cuéllar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar